Altoona is de naam van verscheidene steden in de Verenigde Staten:

 Altoona (Alabama)
 Altoona (Florida)
 Altoona (Iowa)
 Altoona (Kansas)
 Altoona (Pennsylvania)
 Altoona (Washington)
 Altoona (Wisconsin)